Паван:

География 
 Паван () — коммуна во Франции.
 Паван () — город и муниципалитет в Бразилии.
  — река в Индонезии.

Персоналии 
  (1919—2009) — бразильский биолог и генетик.
 Паван, Мариса () (род. 1932) — итальянская актриса.
 Паван, Пьетро (1903—1994) — итальянский кардинал и богослов.
  (род. 1986) — канадская волейболистка.
  (род. 1974) — итальянский футболист.

Прочее 
 Паван — одно из названий индийского бога Ваю.

См. также 
 Павана